Mashup musical, technique et style consistant à mélanger deux, voire plusieurs titres en une seule piste sonore à partir de compositions préexistantes ;
 Mashup vidéo, qualifie aussi un mélange d'images et de sons préexistants, formant un collage audiovisuel ; 
 Mashup, site web ou application dont le contenu provient de la combinaison de plusieurs sources d'information ; le document est dit « composite » ; il est aussi appelé compendium ;
 Mashup, talk-show hebdomadaire d'actualités diffusé sur Twitch et présenté par Hugo Decrypte.

Homonymie